Bonifacio I di Toscana – conte e duca di Lucca e marchese di Toscana dall'810 o 812 all'823
 Bonifacio II di Toscana – marchese di Toscana dall'828 all'834
 Bonifacio III di Toscana – nobile italiano, margravio di Toscana dal 1002 alla morte
 Bonifacio IV di Toscana – marchese di Toscana dal 1027